Schulter bezeichnet:
 Schulter, Körperteil
 insbesondere das Schultergelenk
 Schulterstück des Schlachtviehs; siehe Wiener Teilung #Schulter
 Talschulter, eine Geländeform
 Bergschulter, eine Geländeform
 Schwarzschulter, Begriff der analogen Fernseh- und Videotechnik

Siehe auch:
 Markab, Menkent, Xi Persei, „Schulter“-Sternnamen